Tanaopsis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1896. Enligt Catalogue of Life ingår Tanaopsis i överfamiljen Paratanaoidea, ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Leptognathiidae, ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Tanaopsis